Коавитлан има више значења:

 Општина Коавитлан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Коавитлан (Коавитлан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику